Miguel Torres puede referirse a:

Personas 
 Miguel Torres Gómez (1986-), futbolista español;
 Miguel Torres Quintana (1982-), futbolista peruano;
 Miguel Torres (taekwondo) (1976-), practicante de taekwondo puertorriqueño;
 Miguel A. Torres Riera (1941-), viticultor español y propietario de Bodegas Torres;
  Miguel Torres (1942-), dramaturgo colombiano.

Lugares 
 Miguel Torres, bodega de vinos en Chile;
 Miguel Torres, municipio de la provincia de Santa Fe (Argentina).